Умида Омонова (; род. в 2006 году) — узбекистанская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин (2019). Призёр чемпионата Узбекистана по шахматам среди женщин (2021).

Биография 
В 2018 году Умида Омонова заняла второе место на чемпионате мира по шахматам среди девушек до 12 лет.

В 2021 году она заняла второе место в чемпионате Узбекистана по шахматам среди женщин, проиграв Нилуфар Якуббаевой на тай-брейке после того, как обе финишировали в основном турнире со одинаковым результатом 8,5 очков из 10.

В июле 2021 года Умида Омонова приняла участие в Кубке мира по шахматам среди женщин в Сочи, где в 1-м туре уступила монгольской шахматистке Батхуягийн Монгонтуул со счетом 0,5:1,5.

За успехи в турнирах ФИДЕ в 2019 году присвоила ей звания мастера ФИДЕ среди женщин (WFM).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Умиды Омоновой  на сайте 365chess.com

Шахматисты Узбекистана
Мастера ФИДЕ среди женщин